Cherry Music a fost un post de televiziune de muzică. Cherry Music a înlocuit MUSIC TV, iar Mon Music a fost înlocuit de MUSIC TV.

Televiziunea a fost lansată în vara anului 2002, care a început cu 3 cântece de muzică ușoară. La data de 1 mai 2009, postul TV își schimbă numele în Pineaple Music, la ora 6:00.

A fost lansată în prima zi a lunii august: 1 august 2002.

Pe 30 aprilie 2009, Cherry Music își încetează emisia în Europa și UE, iar pe 1 mai își încetează emisia și în România.

Postul Mon Music a fost lansat la 31 ianuarie 1982 și închis la 1 februarie 1991, iar MUSIC TV a fost lansat la 1 februarie 1991 și închis la 31 iulie 2002.

Numit în trecut: Mon Music (1982-1991);  MUSIC TV (1991-2002)

Televiziuni